Batorowo bezeichnet Orte in Polen:
 Batorowo (dt. Neu Terranova), ein Dorf der Gmina Elbląg in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Batorowo (dt. Battrow), ein Dorf der Gmina Lipka im Powiat Złotowski der Woiwodschaft Großpolen 
 Batorowo (dt. Ober-Langenau), ein Dorf der Gmina Tarnowo Podgórne im Powiat Poznański der Woiwodschaft Großpolen